Тю́нер (від  < tune — налаштовувати):

 Тюнер — радіоприймач якогось спеціального призначення чи високоякісний стереофонічний приймач (застар.).
 Тюнер — несамостійний радіоприймальний пристрій, що входить як функціональний вузел у який-небудь радіоелектронний прийстрій.
 ТВ-тюнер — пристрій для прийому телевізійного сигналу і подальшого виведення його на комп'ютері, окремому моніторі або телевізорі.
 FM-тюнер — пристрій для прийому FM-сигналу (сигнал, що використовує частотну модуляцію).
 Тюнер (в музиці) — пристрій або комп'ютерна програма для налаштування музичних інструментів на потрібну висоту звуку шляхом порівняння датчиками звуку від інструменту з якимсь еталонним.